«Atrapado» -o «Atrapada», o sus plurales «Atrapados» -o «Atrapadas»- puede referirse a: no tener posiblidad de salir de una situación

Cine y televisión

Atrapado 
 Atrapado (The Naked Runner) (1967), película dirigida por Sidney J. Furie.
 Atrapado (1989), película dirigida por Valentín Trujillo.
 Atrapado (1983), película dirigida por Raúl Contel.

Atrapados 
 Atrapados (Caught) (1949), película dirigida por Max Ophüls.
 Atrapados (Trapped) (1982), película dirigida por William Fruet.
 Atrapados (Streamers) (1983), película dirigida por Robert Altman.
 Atrapados (1990), película dirigida por Damián Acosta Esparza.
 Atrapados (1995), película dirigida por Valentín Trujillo.
 Atrapados (Caught) (1996), película dirigida por Robert M. Young.
 Atrapados (Captured Alive) (1997), película dirigida por Chris McIntyre.
 Atrapados (The Hole) (2001), película dirigida por Nick Hamm.
 Atrapados (2003), película para TV dirigida por Criso Renovell.
 Atrapados (Feast) (2005), película dirigida por John Gulager.
 Atrapados (Shackles) (2005), película dirigida por Charles Winkler.
 Atrapados (Blackout) (2008), película dirigida por Rigoberto Castañeda.
 Atrapados (Terror Trap) (2010), película dirigida por Dan Garcia.
 Atrapados (Lockdown) (2006), capítulo (T02E17) de la serie de TV "Lost".
 Atrapados (2011), serie de Argentina.
 Atrapados (Ófærð), serie de televisión islandesa (2015).

Atrapada 
 Atrapada (Trapped) (2002), película dirigida por Luis Mandoki.
 Atrapada (1991), telenovela mexicana.
Atrapada, serie de televisión mexicocolombianoestadounidense.

Atrapadas 
 Atrapadas (1984), película argentina dirigida por Aníbal Di Salvo.
 Atrapadas (Stranded) (2006), película de TV dirigida por Kern Konwiser.